Davenport kan som auktorsförkortning betyda:

 George Edward Davenport
 Tim R.B. Davenport

Robotskapade auktorsförkortningar